Виктор Эммануил — имя сардинских и итальянских королей.

Такое имя носили следующие монархи:
 Виктор Эммануил I (1759—1824) — король Сардинский, правил (1802—1821);
 Виктор Эммануил II (1820—1878) — король Сардинский (1849—1861) и Итальянский (1861—1878);
 Виктор Эммануил III (1869—1947) — король Италии (1900—1946);
 Виктор Эммануил Савойский (род. 1937) — сын последнего итальянского короля Умберто II, потенциальный претендент на трон Италии под именем Виктор Эммануил IV.